Ben Hur har flere betydninger:

Litteratur 
 Ben-Hur - En roman af Lew Wallace fra 1880

Film 
 Ben Hur (film fra 1907) - stumfilm, instrueret af Sidney Olcott
 Ben-Hur (film fra 1925) - stumfilm, instrueret af Fred Niblo
 Ben-Hur (film fra 1959) - instrueret af William Wyler
 Ben Hur (film fra 2003) - animationsfilm, instrueret Steve Shill
 Ben-Hur (film fra 2016) - instrueret af Timur Bekmambetov

Andet 
 Ben Hur (atletikklub) – En dansk atletikklub fra 1904.